Чемпіонат Польщі з футболу 1977  — проводився у 1976—1977 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Шльонськ» (Вроцлав).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Польща отримала додаткове місце, яке отримав клуб «Одра» (Ополе).

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1977
Польща
Польща
1976 у польському спорті
1977 у польському спорті